Râul Valea Gruiului se poate referi la:

 Valea Gruiului - afluent al râului Bădeni
 Valea Gruiului - afluent al râului Dâmbovița